Шишумара (санскрит. Çiçumâra, буквально: детей [çiçu] смерть [mâra]) — индийское название морской свиньи.

 Шишумара — в индийской астрономии, согласно Вишну-пуране, планетная сфера вида морской свиньи, в сердце которой сидит Вишну, а на хвосте — Дхрува (Полярная звезда).
 «Шишумара» — подводные лодки типа 209 индийских ВМС.

Санскритские слова